Roger Mortimer, 1. baron Wigmore
 Roger Mortimer, 1. hrabia Marchii
 Roger Mortimer, 2. hrabia Marchii
 Roger Mortimer, 4. hrabia Marchii
 Roger Mortimer (syn)